L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis du Budapest se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Lucas Pouille remporte l'épreuve du simple, Brian Baker et Nikola Mektić celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Adrian Mannarino, du Turc Marsel İlhan, inéligible pour remplacer Cem İlkel car étant déjà inscrit dans un tournoi ITF cette semaine, et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Serhiy Stakhovsky, Evgeny Donskoy et Damir Džumhur.

Pendant le tournoi 
Les organisateurs du tournoi inscrivent accidentellement le Turc Marsel İlhan en tant que joueur invité, alors qu'ils voulaient initialement inviter son compatriote Cem İlkel. Néanmoins, même İlhan ne peut prendre part à la compétition car il était déjà inscrit dans un tournoi ITF la même semaine à Antalya. Dans cette confusion, Evgeny Donskoy est repêché pour intégrer le tableau principal.

Lauréats 
Lucas Pouille décroche le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Aljaž Bedene.

En double, Brian Baker et Nikola Mektić remportent leur  titre de la saison ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Tennis masculin en 2017
Sport en Hongrie en 2017
Tennis en avril 2017